Naron puede referirse a:

 Narón, localidad española en la provincia de La Coruña; o
 el género botánico Dietes.